Petite Terre peut désigner :
 les îles de la Petite-Terre, un archipel de la Guadeloupe ;
 Petite-Terre, aussi appelée Pamanzi, une île de Mayotte.